Эдуар Нзамбимана (; 20 декабря 1945 — сентябрь 2015) — бурундийский политик, премьер-министр Бурунди с 12 ноября 1976 по 13 октября 1978. После упразднения поста премьер-министра, стал министром иностранных дел (до 1982 года).

Биография 
Нзамбимана получил образование в Бельгии, служил в армии в звании подполковника.

Примечания 

Политики XX века
Правители XX века
Премьер-министры Бурунди